Paris-Konvention bezeichnet mehrere internationale Verträge, die in Paris abgeschlossen wurden.

 Paris-Konvention (1974) (PARCOM), ein Vertrag bezüglich der Einleitung umweltgefährlicher Stoffe aus Festlandquellen in die Nordsee, siehe auch OSPAR
 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (1883)

Siehe auch Übereinkommen von Paris